Fuhrman est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1951), entraineur américain de football américain
 (1960-1991), nouvelliste et auteur américain
 (née en 1969), journaliste et auteure russo-américaine
Isabelle Fuhrman (née en 1997), actrice américaine
 (né en 1972), poétesse et professeure américaine
 (né en 1953), docteur américain, spécialiste en micronutriments
Mark Fuhrman (né en 1952), détective américain à Los Angeles
 (1896-1969), receveur américain au baseball
 (1925-2009), ingénieur en missile américain
 (née en 1944), administratrice américaine en enseignement

Voir aussi

Homonymie de patronyme